El Paso, la capital del comtat d'El Paso en l'estat de Texas, als Estats Units d'Amèrica.
 Aeroport Internacional de El Paso, l'aeroport de la ciutat de El Paso.
 El Paso (Illinois), una població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 El Paso (La Palma), un municipi situat a l'oest de l'illa de La Palma, a les illes Canàries.
 El Paso (col·lectiu), un col·lectiu d'artistes.